Louvois ist der Name eines französischen Ortes:

 Louvois, Teil der Gemeinde Val de Livre im Département Marne

Louvois ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Camille Le Tellier de Louvois (1675–1718), französischer Kleriker
 François Michel Le Tellier de Louvois (1641–1691), französischer Staatsmann und Kriegsminister

Siehe auch:
 Le Tellier de Louvois